Kere bezeichnet:

 Kere (Adelsgeschlecht), thüringisch-fränkisches Adelsgeschlecht
 El Kere, Ort in Äthiopien

Kéré ist der Familienname folgender Personen:

Diébédo Francis Kéré (* 1965), Architekt aus Burkina Faso, Preisträger des Aga Khan Award for Architecture 
Mahamoudou Kéré (* 1982), Fußballspieler aus Burkina Faso

Kèrè bezeichnet:

 Kèrè, Arrondissement in Benin